Константин Шарапов:
 Шарапов, Константин Владимирович (род. 1991) — украинский хоккеист.
 Шарапов, Константин Иванович (в монашестве Тихон; 1886—1937) — Алма-Атинский епископ Православной российской церкви.